Roger Heckel (1922-1982) Secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix de 1977 à 1980, il a été évêque coadjuteur de Strasbourg de 1980 à 1982.
Erich Heckel (1883-1970), peintre allemand.
Édouard Marie Heckel (1843-1916), médecin et botaniste français.
Johann Adam Heckel (1812–1877), fabricant allemand d'instruments de musique à vent; avec son associé Carl Almenräder, il réforme les volets des bassons; le système Heckel est utilisé encore aujourd'hui. 
 Johann Jacob Heckel (1790-1857), zoologiste autrichien.
Sonia Heckel (1989-), joueuse de boccia.

Références

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien